Le detentrici del titolo erano Monica Niculescu e Klára Zakopalová, ma Klára Zakopalová ha deciso di non partecipare al torneo e la Niculescu ha fatto coppia con Zarina Dijas perdendo però direttamente al primo turno contro le sorelle Kichenok, che hanno successivamente vinto il torneo battendo in finale Liang Chen e Wang Yafan con il punteggio di 6-4, 7-6(6).

Teste di serie 

  Peng Shuai /  Xu Yifan (primo turno)
  Lara Arruabarrena /  Irina-Camelia Begu (primo turno)

  Anabel Medina Garrigues /  María Teresa Torró Flor (primo turno)
  Chan Chin-wei /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2015
WTA Tour 2015